Heerwagen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadette Heerwagen (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Emil Heerwagen (1857–1935), deutscher Orgelbauer
 Friedrich Ferdinand Traugott Heerwagen (1732–1812), deutscher Theologe und Musikwissenschaftler
 Heinrich Heerwagen (1811–1888), Rektor des Nürnberger Gymnasiums und Lokalhistoriker
 Philipp Heerwagen (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Heerwagen (1826–1875), deutscher Orgelbauer

Heerwagen ist der Name von
 Heerwagen (Orgelbau)